Um  termo genérico para artes marciais chinesas
 Kung Fu, série de televisão de 1972 a 1975, com David Carradine.   
 Kung Fu, revista em quadrinhos publicada pela EBAL.
 Kung Fu, filme chinês de 2004.

Ver também
Kung Fu Fighting, canção de 1974 de Carl Douglas

Desambiguação